Graziano Delrio – politico italiano
 Martin Delrio – teologo fiammingo

Pagine correlate
Del Rio